Plusieurs basiliques ont été nommées basilique Sainte-Marie-Madeleine en référence à sainte Marie de Magdala :
 la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Monterotondo en Italie ;
 la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en France ;
 la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay en France.

Voir aussi 
 
 
 

~
MarieMadeleine